Sztefan Sztojkov (1938–2013) bolgár kosárlabdázó, olimpikon
 Sztefan Sztojkov (1951) bolgár gerelyhajító, olimpikon
 Sztefan Sztojkov (1953) bolgár evezős, olimpikon